La saison 2012-2013 de Super Division est la  du championnat d'Algérie de basket-ball. Le premier niveau du championnat oppose vingt clubs algériens en une série de dix-huit rencontres jouées durant la saison régulière.

Le championnat est remporté par le club du CSM Constantine.

À l'issue de la saison régulière, les quatrs premières équipes au classement sont qualifiées pour les playoffs. Le vainqueur de ces playoffs sont qualifiées pour la finale.

Les équipes classées neuvième et dixième à l'issue de la saison régulière sont reléguées en super play-out.

Histoire 
Comme pour le handball, le coup d’envoi du championnat d’Algérie de basket-ball Super division de la saison 2012/2013, a connu trois report. Le coup d'envoi de la compétition est finalement donné le vendredi 12 octobre 2012.

La Super division est composée cette saison de vingt clubs dont quatre nouveaux promus (USM Alger, CRM Birkhadem, CSMBB Ouargla, COBB Oran). Répartis en deux groupes A et B, les clubs disputent une première phase de 18 journées, à l'issue de laquelle les quatre premiers de chaque groupe jouent la seconde phase, celle qui détermine le champion d'Algérie 2012-2013. Les autres clubs disputent la phase pour le maintien en Super Division ou la relégation.

Clubs participants

Poule A 
 CRB Dar Beida
 USM Blida
 GS Pétroliers
 IRB Bordj Bou Arreridj
 USM Alger
 COBB Oran
 ASM Blida
 MS Cherchell
 AU Annaba
 Olympique Batna

Poule B 
 AB Skikda
 CSM Constantine
 CSMBB Ouargla
 WA Boufarik
 NA Hussein Dey
 OMB Bel Abbés
 CRB Temouchent
 NB Staoueli
 USM Sétif
 CRM Birkhadem

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Défaite : 1 point
 Forfait et match perdu par pénalité : 0 point

Phase 1

Niveau A 

|

|}
Note : Les quatre premiers sont qualifiés pour les play-offs. Les trois derniers jouent les play-out.

Niveau B 

|

|}
Note : Les quatre premiers sont qualifiés pour les play-offs. Les trois derniers jouent les play-out.

Phase 2

Play-off 

|

|}

finale du championnat 
(1) CSM Constantine vs. GS Pétroliers (2)

Récompenses individuelles

Champions d'Algérie 

Entraîneur : Merouane Brahami

Maintien 

|

|}

Play-out 

|

|}

Liens externes 
 Site officiel de la Fédération Algérienne de Basket-ball
  de basket-ball en Algérie
  Forum Algérien de basket-ball
 Fiche du Championnat d'Algérie de basket-ball 2012-2013 - goalzz.com

Notes et références 

2012-2013
Basket-ball M1
Algérie